Linea aerea – servizio di linea effettuato dalle compagnie aeree
 Linea aerea – linea elettrica che alimenta locomotive elettriche, tram, filobus